«Сла́вия» Пра́га (, официальное название ) — один из самых известных чешских женских футбольных клубов из Праги.

Титулы 
 11  (1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979, 1983, 1987, 1988, 1992, 1993)
 2  (1992, 1993)
 8  (2003, 2004, , , ,  ), )
 3  (2013–14, 2015–16, 2021–22)

Выступления в европейских кубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Чехии
Футбол
Женские футбольные клубы Чехии